Lesdain (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Brunehaut
Lesdain (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement